Амбо́н () — остров в Молуккском архипелаге в Индонезии. Площадь острова 775 км². Население — 361 287 чел. На острове Амбон расположен одноимённый город и порт (в 1990 население составляло 275 888 чел.), который является административным центром провинции Малуку. В Амбоне есть аэропорт, государственный университет Паттимура и несколько частных высших учебных заведений.

География 
Остров Амбон расположен недалеко от юго-западного побережья более крупного острова Серам. Находится в северной части кольца вулканических островов, окружающего море Банда. Длина острова — 51 км, он покрыт горами, почвы плодородны, остров хорошо обеспечен пресной водой, его форма неправильная, фактически остров состоит из двух частей. Юго-восточная меньшая часть, полуостров (носит название Лейтимор), присоединён к северной (Хито) узким перешейком. Город Амбон находится в северо-западной части Лейтимора, напротив Хито, на берегу безопасной гавани Амбойна.

Наиболее высокими вершинами острова являются вулканы Вавани (1100 м) и Салахуту (1225 м), они богаты горячими источниками и фумаролами. Преобладают гранитные и серпентиновые скалы, но берега залива Амбойна меловые и на них находятся пещеры со сталактитами.

Неосвоенная человеком территория Амбона покрыта тропическими лесами, входящими в экологический регион Серамских дождевых лесов вместе с территорией соседнего Серама. Серам, Амбон и большая часть Молуккских островов являются частью Уоллесии, региона, отделённого глубоководными проливами от Азиатского и Австралийского континентов, с которыми никогда не соединялся по суше.

Как результат изоляции на Амбоне проживают эндемичные виды животных; наибольшее число видов — птицы. Насекомые весьма разнообразны, особенно бабочки. Раковины моллюсков отличаются крупными размерами и большим разнообразием. Черепаховая кость являлась предметом экспорта.

Климат 
Среднегодовая температура — 27 °C, редко опускается ниже 22 °C. Тропические ливни очень сильные, особенно после восточных муссонов, остров подвержен действию тайфунов. Сезон дождей (с октября по апрель) соответствует периоду западных муссонов.

История 
В 1513 португальцы стали первыми из европейцев, высадившихся на Амбоне, и он стал новым центром португальской деятельности на Молуккских островах после изгнания с Тернате. Тем не менее, португальцы постоянно подвергались нападениям местных жителей-мусульман на северном берегу острова, в особенности в Хиту, которая поддерживала торговые и религиозные связи с крупнейшими портовыми городами северного побережья Явы. В 1521 году они основали факторию, но вплоть до 1580 года её существование не было мирным. В действительности португальцы никогда не контролировали местную торговлю специями, а также не смогли укрепить своё влияние на островах Банда, центра производства мускатного ореха. Креольский торговый язык португис, тем не менее, был популярен в XIX столетии, многие местные семьи до сих пор носят португальские фамилии и претендуют на португальское происхождение.

Португальцев вытеснили голландцы в 1605 году, когда Стивен ван дер Хаген захватил форт без единого выстрела. На Амбоне находилась штаб-квартира Голландской Ост-Индской компании (VOC) с 1610 по 1619 годы, пока не была построена Батавия (сегодня Джакарта). Около 1615 года англичане создали поселение на острове у Камбелло, которое существовало до 1623 года, пока не было уничтожено голландцами. Обитателей колонии ждали страшные пытки, деревня была полностью разрушена. В 1654 году после долгих бесплодных переговоров Оливер Кромвель заставил Голландскую республику выплатить 300 000 гульденов в качестве компенсации потомкам тех, кто пострадал во время «Амбонской резни», как и во время аналогичных событий на Манхэттене. В 1673 году поэт Джон Драйден написал свою трагедию Амбония; или жестокость голландцев к английским торговцам. В 1796 году британцы под командованием адмирала Рейнье захватили Амбон, но вернули голландцам по амьенскому соглашению в 1802 году. Снова британцы захватили остров в 1810 году, но и в этот раз в 1814 году остров вернулся к голландцам. Амбон стал мировым центром производства гвоздики и оставался им всё XIX столетие, так как голландцы запретили выращивать гвоздичные деревья на всех других островах, на которые распространялось их власть, чтобы обеспечить монополию Амбону.

В голландский период в городе Амбон находилась резиденция представителя Голландии и командующего вооружёнными силами на Молуккских островах. Город был под защитой форта Виктория, а в Энциклопедии 1911 года его характеризовали как «ухоженный небольшой городок с широкими улицами, очень зелёными». Население делилось на две категории: orang burger или горожане и orang negri или сельские жители, первая категория пользовалась привилегиями, предоставленными их предкам старой Голландской Ост-Индской компанией. Кроме них, кроме голландцев, проживали арабы, китайцы и несколько португальцев.

Город Амбон стал крупной голландской военной базой, которая была захвачена японцами в результате сражения за Амбон в 1942 году во время Второй мировой войны. За битвой последовал расстрел более 300 военнопленных на аэродроме Лаха.

Индонезия провозгласила независимость в 1945 году. Из-за этнических и религиозных распрей, а также из-за того, что президент Сукарно строил в Индонезии унитарное государство, Амбон стал местом революции против индонезийского правительства, в результате которой в 1950 году была провозглашена Республика Южных Молуккских островов. С 1999 по 2002 годы Амбон был центром религиозного конфликта на Молуккских островах.

Демография 
Амбонезцы имеют малайско-папуасское происхождение. Большинство из них христиане или мусульмане. Преобладающий язык — амбонезский малайский, также известный как амбонезский. Он возник как язык торговцев центральных Молуккских островов и сейчас распространён на Молуккских островах повсеместно как второй язык. Старый креольский язык Тернатеньо (португис) на сегодняшний день мёртв. На Амбоне среди индонезийцев широко распространён билингвизм (второй язык — индонезийский).

Отношения между мусульманским и христианским населением острова весьма напряжённые, как и между этническими амбонезцами и трансмигрантами с Явы.

Экономика 
Маниок и саго — главные культуры на острове, также выращивается хлебное дерево, сахарный тростник, кофе, какао, перец и хлопок. Кроме того, рацион местных жителей пополняется за счёт охоты и рыболовства. Мускатный орех и гвоздика являлись основными статьями экспорта, но сегодня выращиваются в ограниченном количестве. Копра также является экспортируемым товаром. Древесина Амбона, получаемая от птерокарпуса индийского, высоко ценится как поделочный материал, на сегодняшний день главным образом добывается на Сераме.

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 Human Rights Watch report on the conflict
 Рассказ о путешествии по острову

Малуку
Молуккские острова
Острова Индонезии